Трофи́м Ильи́ч Соловьёв (30 июня 1916 — 9 августа 1990) — командир артиллерийской батареи 9-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 17 (30) июня 1916 года на хуторе Верхнекумский ныне Октябрьского района Волгоградской области в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал председателем сельского Совета.

В Красной Армии в 1937—1940 годах и с июля 1941 года. Участник освободительного похода советских войск в Западную Украину 1939 года. На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 года. В 1942 году окончил артиллерийские курсы младших лейтенантов. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Командир батареи 9-й гвардейской механизированной бригады гвардии старший лейтенант Трофим Соловьёв в боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Днепр у села Селище Каневского района Черкасской области Украины в период с 1-го по 3 октября 1943 года умело руководил вверенным ему артиллерийским подразделением, отразившим тринадцать вражеских контратак, уничтожившим три танка и до роты пехоты. Всё это явилось результатом того, что гвардии старший лейтенант Т. И. Соловьёв грамотно и чётко корректировал огонь артиллерийской батареи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Трофиму Соловьёву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Т. И. Соловьёв продолжал службу в армии. В 1945 году он окончил Высшую артиллерийскую офицерскую школу, а в 1949 году — Высшую интендантскую офицерскую школу. С 1955 года майор Т. И. Соловьёв — в запасе.

Жил в городе-герое Волгограде. Умер 9 августа 1990 года.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Литература 
 Волгоградцы — Герои Советского Союза. Волгоград, 1968.
 
 Золотые Звёзды Приморья. Владивосток, 1983.

Ссылки 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры батарей в Великой Отечественной войне